Az igazságosztó, 1976-os amerikai film
Az igazságosztó, amerikai sorozat (1998–1999)